

Musique 
 Múm, groupe de musique expérimentale islandais (depuis 1997) ;
 Mum, chanson représentant la Biélorussie au Concours Eurovision de la chanson 2006.

Cinéma et télévision 

 Mum, série télévisée britannique qui se déroule en trois saisons de six épisodes de 30 minutes, diffusées de 2016 à 2019.